Смоленський повіт — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі:
 Смоленський повіт — у Смоленському воєводстві Великого князівства Литовського;
 Смоленський повіт — у Смоленській губерній Російської імперії.